Umatilla (Florida)
 Umatilla (Oregon)
 Umatilla (volk), een indianenstam